INC est un sigle pouvant signifier : 
 , nom en anglais du Congrès national indien ; 
 Institut national de la consommation ;
 Institut national de chimie, un institut de recherche du CNRS, en France.

Inc. est une abréviation qui peut signifier : 
 Incorporated, pour une entreprise ;
 Inc., un magazine américain.